natronmeer (begrip), begrip voor een meer met een hoge ph-waarde en een hoge zoutwaarde
 Natronmeer (Tanzania), een natronmeer in Tanzania